Acton kan avse:

Geografi

Australien 

 Acton, Canberra, Australian Capital Territory,

Kanada 

 Acton, Québec, sekundärkommun, Montérégie, 
 Acton Vale, kommun, Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Acton, Shropshire, ort, 
 Acton, London, stadsdel i London, 
 Acton, Suffolk, ort, 
 Acton, Wrexham, förort till Wrexham, Wales, 
 Acton, Cheshire, ort,

USA 

 Acton, Massachusetts, stad, Middlesex County, 
 Acton, Maine, ort, York County, 
 Acton, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Personer 
 John Dalberg-Acton: Lord Acton, en katolsk historiker
 Richard Lyon-Dalberg-Acton, hans barnbarnsbarn, adelsman
 John Acton, hans farfar, amiral och Neapels premiärminister
 Charles Januarius Edward Acton, hans farbror, kardinal
 Joseph Edward Acton (1737-1808), hans fars farbror, bror till premiärminister
 Ferdinand Acton, hans syssling, officer i den Neapels flotta
 Harold Acton, hans avlägsna kusin, författare, dandy och dilettant
 Edward Acton (officer) (död 1707), brittisk sjökapten
 Keith Acton, tidigare NHL-spelare
 Thomas Acton (1662-1721), engelsk jesuit